Theodor Berger kan syfta på:

* Theodor Berger (1683–1773), tysk jurist och historiker
 Theodor Berger  (1818–1888), svensk jurist och politiker 
 Theodor Berger (1875–1956), österrikisk politiker och folklivsforskare
 Theodor Berger (1905–1992), österrikisk tonsättare

Se även 
 Theodor Berge (1869–1946), norsk skådespelare och teaterregissör